Guðmundur Pálmason (1928-2004), joueur d'échecs et géologue islandais.
 Hlynur Pálmason (1984-), réalisateur islandais.
 Pálmi Rafn Pálmason (1984-), footballeur islandais.